Abbecourt (Oise) - arrondissement Beauvais
 Abbécourt (Aisne) - arrondissement Laom